Katrina ist der Name folgender tropischen Wirbelstürme:

im nördlichen Atlantischen Ozean:

 Hurrikan Katrina (1981), November 1981, traf Kuba
 Tropischer Sturm Katrina (1999), tropischer Sturm, richtete Schaden in Nicaragua an
 Hurrikan Katrina, August 2005, verwüstete die amerikanische Golfküste

im nordöstlichen Pazifischen Ozean:
 Hurrikan Katrina (1967), August/September 1967, traf Niederkalifornien
 Tropischer Sturm Katrina (1971), traf Niederkalifornien
 Hurrikan Katrina (1975), Kategorie-4-Hurrikan, blieb auf See

im südlichen Pazifischen Ozean:
 Zyklon Katrina-Victor-Cindy, Januar 1988, langlebiger Wirbelsturm (24 Tage)

Siehe auch:
 Zyklon Catarina, südatlantischer Wirbelsturm